Kleinbernsdorf ist der Name folgender Orte:

 Kleinbernsdorf (Glauchau), Ortsteil der Stadt Glauchau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Kleinbernsdorf (Langenbernsdorf), Ortsteil der Gemeinde Langenbernsdorf, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Kleinbernsdorf (Münchenbernsdorf), Ortsteil der Stadt Münchenbernsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch:
 Bernsdorf